Es gibt verschiedene Theorien, die als Kontingenztheorie bezeichnet werden, darunter

 Kontingenztheorie (Evolution)
 Kontingenztheorie (Führungslehre)
 Kontingenztheorie des Managements (engl. contingency theory) im deutschsprachigen Raum überwiegend als Situativer Ansatz bezeichnet.

Siehe auch
 Kontingenz - weitere BKL